La línea 88 es una línea regular de autobús urbano de la ciudad de Barcelona, gestionada por la empresa Monbus. Hace su recorrido entre la estación de Paral·lel y el ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del Puerto de Barcelona, con una frecuencia de 20-25 minutos.

Otros datos

Véase también 

 Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona
 Autobús urbano de Barcelona
 Autobús interurbano de Cataluña
 Nitbus - Aerobús - Exprés.cat
 Metro de Barcelona - Cercanías de Barcelona
 Trambaix - Trambesòs
 TMB - Tusgsal - Sagalés
 Transportes en Cataluña

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Horario de la línea 88

86